Семён Чирков:
 Чирков, Семён Андреевич (1847—1906) — Туринский 1-й гильдии купец, чаеторговец, благотворитель.
 Чирков, Семён Николаевич (1918—1995) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.